Hexagon (von altgriechisch:  hexágōnon, „Sechseck“) steht für:

 Sechseck, Polygon (Vieleck), bestehend aus sechs Ecken und sechs Seiten
 Hexagon (Saturn), Polarwirbel auf dem Saturn
 Hexagon (Unternehmensgruppe), schwedischer Messtechnik-Konzern
 Piaggio Hexagon, Motorrollermodell
 KH-9 Hexagon, Codename des US-amerikanischen Spionagesatelliten Keyhole-9

im weiteren Sinn für:

 Zivilisatorische Hexagon, Modell von Dieter Senghaas für eine stabile, friedliche Gesellschaft
 Frankreich, aufgrund der Anordnung von drei Landes- und drei Seegrenzen.
Siehe auch:
 Heksagon Tarn